

Каракудик — село, Алгинський район, Актюбинська область
 Каракудик — село, Бурлінський район, Західноказахстанська область

Див. також 
 Каракудук